Аничково — название населённых пунктов в России:

 Аничково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Аничково — деревня в Добринском районе Липецкой области.
Аничково — посёлок в Щёлковском районе Московской области.
 Аничково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Аничково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Аничково — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднена в 2000 г.
 Аничково — упразднённая в 1932 году деревня Богородской волости Уфимского уезда.

См. также 
 Аничков